El nombre de Lucia Sosa puede hacer referencia a:

 Lucia Sosa, atleta mexicana.
 Lucía Sosa, política ecuatoriana, actual prefecta provincial de Esmeraldas.